Бе́лка () — село,
Белковский сельский совет,
Тростянецкий район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925080401. Население по переписи 2001 года составляло 1610 человек .

Является административным центром Белковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Вишневое,
Грузское,
Никитовка,
Новоселовка,
Алексино и
Хвощевая.

Географическое положение 
Село Белка находится на правом берегу реки Боромля,
выше по течению примыкает село Никитовка,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположен город Тростянец (Сумская область),
на противоположном берегу — село Алексино.
По селу протекает ручей с запрудой.

Экономика 
 Свинотоварная ферма.

Примечания